Il Campeonato Brasileiro Série B 2021 è stata la 40ª edizione del Campeonato Brasileiro Série B.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosse in Série A 2022
      Retrocesse in Série C 2022

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Note

Voci correlate 
 Campeonato Brasileiro Série A 2021
 Campeonato Brasileiro Série C 2021
 Campeonato Brasileiro Série D 2021

Calcio nel 2021
2021